— фильм 1975, режиссёр Максимилиан Шелл 
 Конец игры () — британский триллер 2001 года, режиссёр Гари Уикс
 Конец игры () — американский боевик 2005 года, режиссёр Питер Салливан
 Конец игры () — германо-американский боевик 2006 года, режиссёр Энди Чэн
 Конец игры () — американский документальный фильм 2007 года, режиссёр Алекс Джонс
 Конец игры () — британская историческая драма 2009 года, режиссёр Пит Трэвис
 Конец игры () — канадский криминальный телесериал 2011 года, режиссёр Дэвид Фрэйзи
 Конец игры () — 17-й эпизод 2-го сезона сериала «Секретные материалы»
 Конец игры — 12-й эпизод мультсериала «Легенда о Корре»

См. также 
 Game Over (значения)
 Геймовер
 Игра окончена (фильм)